Pantane ima više značenja:
 Pantane, Catanzaro
 Pantane, Frosinone
 Pantane, Teramo